Середа́ — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Середа, Аким Иванович (ок. 1797 — ок. 1852) — вятский губернатор.
 Середа, Александра Яковлевна (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 
 
 
 Середа, Борис Петрович (род. 1961) — украинский учёный в области материаловедения и обработки металлов.
 Середа, Валерий Викторович (род. 1959) — советский легкоатлет (прыжки в высоту).
 Середа, Владимир Аркадьевич (1928—1996) — советский и российский экономист.
 Середа, Глеб Аркадьевич (1916—1990) — российский учёный-радиохимик, доктор химических наук, лауреат Государственной премии СССР.
 
 Середа, Евгения Витальевна (род. 1978) — российский лингвист, морфолог.
 
 Середа, Игорь Емельянович (1921—1988) — Герой Советского Союза.
 Середа, Константин Георгиевич (1900—1966) — Герой Советского Союза.
 Середа, Ксения Валерьевна (род. 1994) — российская актриса, кинооператор.
 Середа, Любовь Алексеевна (род. 1945) — советская гимнастка.
 Середа, Мария Степановна (род. 1939) — Герой Социалистического Труда.
 Середа, Надежда Львовна (1899—1991) — оперная певица.
 Середа, Николай Николаевич (1890—1948) — советский певец.
 Середа, Пётр Сельверстович (1917—1984) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Середа, Семён Пафнутьевич (1871—1933) — народный комиссар земледелия (1918—1921).
 Середа, Сергей Владимирович (род. 1954) — президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей.
 Середа, Эдуард Иосифович (1922—2009) — советский и российский артист, ковёрный клоун.
 Середа, Ян (Иван Никитович) (1879 — после 1943) — белорусский политик.
 Середа, Ярослав Иванович (1900—1983) — украинский советский учёный в области нефтепереработки, геолог-нефтяник, член-корреспондент АН УССР.
 Середа, Алексей Степанович (род. 23.02.1993) - петух, безработный.

Населённые пункты

Россия 
 Середа — село в Шебекинском районе Белгородской области.
 Середа — село в городском округе Шаховская Московской области.
 Середа — посёлок в Городищенском районе Пензенской области.
 Середа — деревня в Сычевском районе Смоленской области.
 Середа — село в Даниловском районе Ярославской области.
 Середа — название города Фурманов в 1918—1941 годах.
 Середа — название одного из районов города Калуге.

Украина 
 Середа — название села Волчье Львовской области с 1968 по 1991 годы.

Река 
 Середа — река в Тверской области.

В зоологии 
  — род молей из семейства листовёрток.

См. также 

 Середы
 Среда (значения)